Copa del Sol 2011 () — 2-й розыгрыш футбольного клубного турнира «Copa del Sol», который прошёл в городах Эльче и Ла Манга с 27 января по 7 февраля 2011 года. В финале встретились две украинские команды: львовские «Карпаты» и донецкий «Шахтер». Со счетом 1:0 победили «Карпаты».

Участники 
  Копенгаген
  Норселланн
  Русенборг
  Олесунн
  Волеренга
  Молде
  Тромсё
  Висла
  Спартак
  Рапид
  Спортул
  Шахтёр
  Карпаты
  Гётеборг
  Мальмё
  Виктория

График матчей

1/8 финала

1/4 финала

Утешительный раунд

Проигравшие в 1/8 финала

Проигравшие в утешительном раунде

Выигравшие в утешительном раунде

Проигравшие в 1/4 финала

1/2 финала 
 «Копенгаген» отказался от участия в 1/2 финала. Его место занял  «Олесунн».

Финал

Трансляции 
 : НТВ+ Наш футбол
 : Телеканал «Футбол»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Copa del Sol